Diego de Almagro puede hacer referencia a los siguientes artículos de Wikipedia:

Personas 
 Diego de Almagro (c.1475-1538), conquistador español.
 Diego de Almagro el Mozo (1522-1542), aventurero hispano-panameño, de origen mestizo, que fue gobernador del Perú entre 1541 y 1542, cuando apenas contaba con 20 años de edad.

Miscelánea 
 Diego de Almagro, ciudad y comuna chilena en la provincia de Chañaral, Región de Atacama.
 Isla Diego de Almagro, situada en el océano Pacífico, en la región austral de Chile, al norte del estrecho de Magallanes.